

Nom 

Le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par combustion. Ce nom peut également désigner :

 feu, un des quatre éléments de la philosophie naturelle d'Empédocle d'Agrigente, avec l'eau, l'air et la terre ;
 feu (idéogramme 火), un des cinq éléments dans la vision extrême-orientale ;
 feu, une entité démographique et fiscale dans la France d'Ancien Régime ;
 feu, une gratification attribuée à un acteur, en plus de ses appointements ;
 feu, une couleur, teinte du rouge ;
 feu ou feu de circulation, un dispositif permettant la régulation de la circulation routière ;
  ;
 le « feu » du diamant correspond au rendu de sa brillance.

Adjectif 
feu peut indiquer :
 une personne défunte (l'adjectif qui précède alors le nom).

Titres

Littérature 
 Feu, un roman de Serge Rezvani paru en 1973 ;
 Feu, un roman de Maria Pourchet paru en 2021.
La Psychanalyse du feu, essai philosophique de Gaston Bachelard

Musique 
 Feu, un album de Nekfeu sorti en 2015.

Sigle 
FEU peut désigner :
 , une université aux Philippines.

Voir aussi 

 
 
 
 
 Phở, homophone